УЕФА Лига шампиона 2019/20. је 65. сезона одржавања овог најважнијег клупског такмичења УЕФА савеза, а 28. сезона од реорганизације овог такмичења и промене назива у УЕФА Лига шампиона.

Такмичење је почело прелиминарном рундом 25. јуна 2019. године, а финална утакмица је одиграна 23. августа 2020. године. У четвртфиналним и полуфиналним сусретима је, уместо двомеча, одиграна по једна утакмица на неутралним теренима у Лисабону од 12. до 23. августа, због пандемије вируса корона.

Ливерпул је бранио титулу шампиона. Финале је било одиграно на Стадиону светлости у Лисабону, Португалија. Бајерн Минхен је поразио Париз Сен Жермен резултатом 1:0 и тако постао први европски клуб који је добио све мечеве током такмичења.

Учешће екипа

Распоред екипа

Екипе

Календар такмичења

Прелиминарна рунда 
Прелиминарна рунда је била турнирског типа. Победник ове рунде пласирао се у прво коло квалификација за Лигу шампиона. Поражене екипе наставиле су са такмичењем у другом колу квалификација за Лигу Европе 2019/20.

Жреб за прелиминарну рунду је одржан 11. јуна 2019. године. Полуфиналне утакмице су игране 25. јуна, а финална 28. јуна 2019. године.

Квалификације

Прво коло квалификација 
Поражене екипе настављају са такмичењем у другом колу квалификација за Лигу Европе 2019/20.

Жреб за прво коло квалификација је одржан 18. јуна 2019. године. Прве утакмице су игране 9. и 10. јула, а реванш мечеви 16. и 17. јула 2019. године.

|}

Друго коло квалификација 
Друго коло квалификација је подељено у два одвојена дела: један за националне прваке и један за остале. Поражене екипе у оба дела настављају са такмичењем у трећем колу квалификација за Лиге Европе 2019/20.

Жреб за друго коло квалификација је такође одржан 18. јуна 2019. године. Прве утакмице су игране 23. и 24. јула, а реванш мечеви 30. и 31. јула 2019. године.

|-
!colspan=6|Стаза првака

|-
!colspan=6|Стаза лиге

|}

Треће коло квалификација 
Треће коло квалификација је подељено у два одвојена дела: један за националне прваке и један за остале. Поражене екипе из Стазе првака настављају са такмичењем у колу плеј-офа Лиге Европе 2019/20. Поражене екипе из Стазе лиге стичу право учешћа у групној фази Лиге Европе 2019/20.

Жреб за треће коло квалификација је одржан 22. јула 2019. године. Прве утакмице су игране 6. и 7. августа, а реванш мечеви 13. августа 2019. године.

|-
!colspan=6|Стаза првака

|-
!colspan=6|Стаза лиге

|}

Коло плеј-офа 
Коло плеј-офа је подељено у два одвојена дела: један за националне прваке и један за остале. Поражене екипе у оба дела настављају са такмичењем у групној фази Лиге Европе 2019/20.

Жреб за коло плеј-офа је одржан 5. августа 2019. године. Прве утакмице су игране 20. и 21. августа, а реванш мечеви 27. и 28. августа 2019. године.

|-
!colspan=6|Стаза првака

|-
!colspan=6|Стаза лиге

|}

Групна фаза 

Жреб за групну фазу је одржан 29. августа 2019. године у Монаку.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Осмина финала 

Жреб је одржан 16. децембра 2019. године. Прве утакмице су игране 18, 19, 25. и 26. фебруара, а четири од осам реванш мечева 10. и 11. марта 2020. године. УЕФА је одложила остале реванш мечеве 13. марта 2020. због пандемије вируса корона. 17. јуна 2020, УЕФА је најавила да ће преостали реванш мечеви бити одиграни 7. и 8. августа 2020.

Локалне грађанске и медицинске власти су окривиле прву утакмицу између Аталанте и Валенсије за допринос изузетно високој концентрацији случајева вируса корона у домаћем граду Аталанте, Бергаму. Неколико навијача и играча Валенсије такође је имало позитивне дијагнозе по повратку са утакмице.

|}

Четвртфинале 
Жреб је одржан 10. јула 2020. године, а утакмице су одигране од 12. до 15. августа 2020. године.

|}

Полуфинале 
Жреб је одржан 10. јула 2020. године, а утакмице су одигране 18. и 19. августа 2020. године.

|}

Финале

Статистике

Најбољи стрелци 

Извор:

Најбољи асистенти 

Извор:

Види још 
 УЕФА Лига Европе 2019/20.

Референце

Спољашње везе 

 Званична страница УЕФА Лиге шампиона на сајту УЕФА

 
Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Лига шампиона